Лесьник; Леснік

Населені пункти та їхні частини
 Лесьник — село в гміні Поддембіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Лесьник — село в гміні Ґлоґувек Прудницького повіту Опольського воєводства
 Лесьник — село в гміні Краєнка Злотовського повіту Великопольського воєводства
 Лесьник — частина села Залесе-Ґурне в гміні П'ясечно Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Лесьник — частина села Квільч у гміні Квільч Мендзиходського повіту Великопольського воєводства
 Лесьник — колонія в гміні Цевіце Лемборського повіту Поморського воєводства
 Лесьник — осада в гміні Моґільно Моґіленського повіту Куявсько-Поморського воєводства

 Леснік Оксана (* 1988) — українська трекова велосипедистка. Майстер спорту України.

Примітки